Цинерарія () — рід рослин родини . Рослини поширені, перш за все, на півдні Африки, декілька видів у Північній Африці. Рід включає трав'янисті рослин та невеликі напівчагарники.

Ботанічний опис 
Трави та напівчагарники з дрібними суцвіттями — кошиками, зібраними у щитки.

Види 
Існує близько 50 видів

Примітки

Посилання 
 
 Цинерарія – посадка, догляд, вирощування з насіння
 Цинерарія

Айстрові (підродина)
Флора Африки
Декоративні рослини
Роди айстрових